Пына́р Чагла́р Генчтю́рк (; р. 1982 года, Измит) — турецкая актриса театра, кино и телевидения.

Биография 
Карьера Пынар началась с театра Коджаэли. Примерно в то же время, она получила стипендию в Стамбульской театральной академии. В 2003 году Генчтюрк поступила в университет Едитепе, после чего окончила магистратуру на факультете кино и телевидения в Стамбульском университете имени Кадира Хаса. 

В 2009 году Пынар получила свою первую роль в кино (Хавва в «7 мужей Хюрмюз»). Год спустя актриса сыграла роль Арзу в фильме «Все ли обманывают?». Дебютной ролью на телевидении для Пынар стала роль Бейхан Султан в телесериале «Великолепный век». Затем Генчтюрк появилась в «Голой правде» в роли Гюльшен. После этого актриса снялась в телесериале «Королёк — птичка певчая» (роль Мюневвер).

Фильмография

Примечания